2 miejscowości w Polsce: 
 Roszków – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice 
 Roszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin

Zobacz też: Roszkowo